«C7osure (You Like)» — песня американского певца Lil Nas X, седьмой трек с его дебютного мини-альбома 7. Песня была спродюсирована Boi-1da и Allen Ritter.

История 
Немецкие продюсеры X-Plosive и Abaz создали эскиз бита за два года до его выхода.

Текст песни 
В песне Lil Nas X говорит своим поклонникам, что у него никогда не будет твердого плана. Desire Thompson из Vibe утверждает, что посыл песни о «продвижении вперед, несмотря на опасения того, что на другой стороне».

30 июня 2019 года, в последний день месяца гордости, Lil Nas X написал в твиттере, что текст песни «C7osure» говорит о его сексуальности. Он также опубликовал в Твиттере обложку мини-альбома, на которой находится здание радужного цвета. Он заявил, что текст песни «C7osure» подтверждает его принадлежность к ЛГБТ-сообществу.

Отзывы 
Крейг Дженкинс из Vulture описывает трек как «многообещающий диско-джем». Дженкинс описывает «C7osure» и «Panini» как «легкие, запоминающиеся песни о любви».

Чарты

Примечания 

Синглы Columbia Records
Песни Lil Nas X
Песни 2019 года
Песни на тематику мужской гомосексуальности
Песни, написанные Boi-1da
Песни, написанные Lil Nas X